Slovo Křídlatec má několik významů:

 Křídlatec (plž) – mořský živočich (měkkýš) náležící do čeledě křídlatcovití (Strombidae), jde o označení živočichů rodu Strombus nebo Lambis 
 Křídlatec (rostlina) () – rod rostlin z čeledi routovité (Rutaceae)
 Křídlatec (mravenec) je okřídlený, pohlavně vyzrálý dospělec mravence, označení je stejné pro obě pohlaví mravence
 Křídlatec bývá relativně častý, poetický výraz pro ptáka
 Křídlatec (okřídlený had) je figura ve variantě šachů, jménem „Dračí šachy DRAKOBURG “, nové šachové varianty

Související články 

 Křídlo – více různých významů
 Křídlatka () – je rod rostlin z čeledi rdesnovité
 Křídlovka – dechový hudební nástroj